Jäkäläsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jäkäläsaaret (öar), Lappland, Norra Lappland, 
 Jäkäläsaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Jäkäläsaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar